|-
| (46101) 2001 FK8||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46102) 2001 FR9||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46103) 2001 FQ12||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46104) 2001 FR12||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46105) 2001 FQ14||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46106) 2001 FA16||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46107) 2001 FP17||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46108) 2001 FW18||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46109) 2001 FG23||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46110) 2001 FK23||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46111) 2001 FR24||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46112) 2001 FA26||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46113) 2001 FT29||||18 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46114) 2001 FX29||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46115) 2001 FP33||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46116) 2001 FY33||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46117) 2001 FD34||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46118) 2001 FL34||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46119) 2001 FU34||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46120) 2001 FY34||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46121) 2001 FB36||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46122) 2001 FJ37||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46123) 2001 FW37||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46124) 2001 FU40||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46125) 2001 FB43||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46126) 2001 FN45||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46127) 2001 FS45||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46128) 2001 FU45||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46129) 2001 FP46||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46130) 2001 FQ46||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46131) 2001 FW47||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46132) 2001 FG49||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46133) 2001 FT50||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46134) 2001 FH53||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46135) 2001 FF56||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46136) 2001 FH56||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46137) 2001 FN56||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46138) 2001 FR56||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46139) 2001 FV56||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46140) 2001 FU57||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46141) 2001 FY57||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46142) 2001 FN58||||24 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46143) 2001 FO60||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46144) 2001 FB63||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46145) 2001 FC63||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46146) 2001 FP64||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46147) 2001 FK66||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46148) 2001 FC67||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46149) 2001 FJ67||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46150) 2001 FY67||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46151) 2001 FS68||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46152) 2001 FV68||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46153) 2001 FH69||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46154) 2001 FL70||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46155) 2001 FS70||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46156) 2001 FR72||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46157) 2001 FZ72||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46158) 2001 FC73||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46159) 2001 FO73||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46160) 2001 FE78||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46161) 2001 FK78||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46162) 2001 FM78||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46163) 2001 FV79||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46164) 2001 FZ79||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46165) 2001 FF80||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46166) 2001 FF82||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46167) 2001 FX83||||26 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46168) 2001 FK86||||27 березня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (46169) 2001 FY87||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46170) 2001 FG90||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46171) 2001 FV90||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46172) 2001 FB92||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46173) 2001 FQ92||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46174) 2001 FB93||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46175) 2001 FR93||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46176) 2001 FX94||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46177) 2001 FW97||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46178) 2001 FA98||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46179) 2001 FD98||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46180) 2001 FX101||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46181) 2001 FM113||||18 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46182) 2001 FD119||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46183) 2001 FH119||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46184) 2001 FM120||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46185) 2001 FF124||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46186) 2001 FS124||||29 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46187) 2001 FW126||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46188) 2001 FW134||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46189) 2001 FN135||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46190) 2001 FV135||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46191) 2001 FS140||||22 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46192) 2001 FG141||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46193) 2001 FW141||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46194) 2001 FR143||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46195) 2001 FM144||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46196) 2001 FH145||||23 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46197) 2001 FK146||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46198) 2001 FS147||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46199) 2001 FX147||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46200) 2001 FE148||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

46100